|-
| (45201) 1999 XT170||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45202) 1999 XA171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45203) 1999 XM171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45204) 1999 XZ172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45205) 1999 XJ173||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45206) 1999 XK174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45207) 1999 XH175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45208) 1999 XQ175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45209) 1999 XT178||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45210) 1999 XW178||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45211) 1999 XF179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45212) 1999 XP180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45213) 1999 XS181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45214) 1999 XW181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45215) 1999 XB183||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45216) 1999 XP183||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45217) 1999 XL186||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45218) 1999 XQ186||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45219) 1999 XE187||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45220) 1999 XK188||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45221) 1999 XQ188||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45222) 1999 XY194||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45223) 1999 XF200||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45224) 1999 XO209||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45225) 1999 XZ212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45226) 1999 XG213||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45227) 1999 XH213||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45228) 1999 XJ214||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45229) 1999 XS214||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45230) 1999 XV214||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45231) 1999 XT215||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45232) 1999 XZ215||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45233) 1999 XK216||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45234) 1999 XA228||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45235) 1999 XD228||||14 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45236) 1999 XP229||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45237) 1999 XV229||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45238) 1999 XM230||||7 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45239) 1999 XV231||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45240) 1999 XL233||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45241) 1999 XE238||||5 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45242) 1999 XT241||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45243) 1999 XB242||||13 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45244) 1999 XC242||||13 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45245) 1999 XN242||||13 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45246) 1999 XF245||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45247) 1999 XY245||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45248) 1999 XO258||||5 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45249) 1999 XZ259||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45250) 1999 YJ||1999 YJ||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45251) 1999 YN||1999 YN||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45252) 1999 YY1||||16 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45253) 1999 YU4||||28 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (45254) 1999 YS12||||27 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45255) 1999 YK13||||31 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (45256) 1999 YM13||||31 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45257) 1999 YC14||||31 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45258) 1999 YG18||||18 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45259) 2000 AF1||||2 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45260) 2000 AY1||||2 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 45261 Декоен (Decoen)||||2 січня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (45262) 2000 AG2||||3 січня 2000||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (45263) 2000 AD5||||3 січня 2000||YGCO (станція Тійода)||Такуо Кодзіма
|-
| (45264) 2000 AL5||||4 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45265) 2000 AY5||||4 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45266) 2000 AK6||||4 січня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (45267) 2000 AK7||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45268) 2000 AM8||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45269) 2000 AR8||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45270) 2000 AT8||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45271) 2000 AO10||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45272) 2000 AC11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45273) 2000 AF11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45274) 2000 AN11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45275) 2000 AK12||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45276) 2000 AO12||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45277) 2000 AE15||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45278) 2000 AL15||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45279) 2000 AS15||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45280) 2000 AE16||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45281) 2000 AA19||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45282) 2000 AL19||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45283) 2000 AU22||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45284) 2000 AO24||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45285) 2000 AO26||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45286) 2000 AC27||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45287) 2000 AB29||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45288) 2000 AP29||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45289) 2000 AY29||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45290) 2000 AG33||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45291) 2000 AS33||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45292) 2000 AX34||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45293) 2000 AA35||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45294) 2000 AF37||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45295) 2000 AN37||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45296) 2000 AZ37||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45297) 2000 AN38||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 45298 Вільямон (Williamon)||||5 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Адам Блок
|-
| 45299 Stivell||||6 січня 2000||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| 45300 Тевревк (Thewrewk)||||1 січня 2000||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі,Ласло Кіш
|}

45200